Лео́нтий (  «львиный» от  «лев») — мужское личное имя греческого происхождения

Известные носители 
 Леонтий — византийский император-узурпатор в 484—488 годах.
 Леонтий — византийский император с 695 по 698 год.
 Леонтий (1896—1947) — епископ Кипрской православной церкви, архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра.
 Леонтий — епископ Русской православной церкви, епископ Корельский и Ладожский.
 Леонтий — митрополит Киевский.
 Леонтий — римский политический деятель второй половины IV века, консуляр Галатии.
 Леонтий — римский политический деятель второй половины IV века, консуляр Финикии.
 Леонтий — христианский святой мученик.

 Леонтий II — епископ Ростовский и Суздальский (1172—1185).

 Леонтий Антиохийский (род. кон. III — нач. IV века — ум. ок. 358) — архиепископ и митрополит Антиохийский между 345 и 350 годами или между 344 и 357 годами.
 Леонтий Византийский — группа греческих писателей-богословов, живших в VI веке.
 Леонтий Махера (ок. 1380 — XV век) — средневековый кипрский хронист эпохи Лузиньянов.
 Леонтий Ростовский — епископ Ростовский и Суздальский (не позже 1051 — не позже 1077).

 Леонтий (князь черниговский) — князь брянский и великий князь черниговский XIII/XIV вв.

 Леонтий (Бартошевич) (1914—1956) — епископ Русской православной церкви за границей.
 Леонтий (Боболинский) (ум. не ранее 1700) — иеромонах Черниговского Троицко-Ильинского монастыря, хронист.
 Леонтий (Бондарь) (1913—1999) — митрополит Оренбургский и Бузулукский.
 Леонтий (Гудимов) — епископ Русской православной церкви, митрополит Донецкий и Славянский.
 Леонтий (Изот) (род. 1966) — епископ Русской православной старообрядческой церкви в Румынии.
 Леонтий (Карпович) (1580—1620) — архимандрит Киевской митрополии, белорусский публицист и богослов.
 Леонтий (Кречетов) (1912—1996) — епископ Пермский Русской древлеправославной церкви.
 Леонтий (Лебединский) — митрополит Московский и Коломенский.
 Леонтий (Матусевич) (1884—1942) — епископ Русской православной церкви, епископ Коростенский.
 Леонтий (Павлов) (ум. 1788) — игумен Макарьевского Унженского монастыря Русской православной церкви.
 Леонтий (Смирнов) (1876—1953) — деятель Русской православной церкви, архиепископ Архангельский и Холмогорский.
 Леонтий (Стасевич) (1884—1972) — архимандрит Русской православной церкви, преподобноисповедник.
 Леонтий (Туркевич) (1876—1965) — деятель Русской православной греко-кафолической церкви в Северной Америке.
 Леонтий (Филиппович) (1904—1971) — архиепископ Буэнос-Айресский, Аргентинский и Парагвайский Русской православной церкви.
 Леонтий (фон Вимпфен) (1873—1919) — епископ Русской православной церкви.

Фамилии, образованные от имени 
От имени Леонтий образована русская фамилия Леонтьев.

Литература

См. также 
 Леонтия

Русские мужские имена
Имена греческого происхождения
Страницы значений:Тёзки